Tomioka si può riferire a:
 Tomioka, città giapponese della prefettura di Fukushima.
 Tomioka, città giapponese della prefettura di Gunma.